|-
| 129701 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129702 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129703 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129704 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129705 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129706 - || || 18 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129707 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129708 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129709 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129710 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129711 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129712 - || || 14 d'octubre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129713 - || || 13 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129714 - || || 14 d'octubre, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129715 - || || 14 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129716 - || || 15 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129717 - || || 14 d'octubre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129718 - || || 23 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129719 - || || 23 d'octubre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129720 - || || 18 d'octubre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 129721 - || || 10 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 129722 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129723 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129724 - || || 11 de novembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 129725 - || || 14 de novembre, 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 129726 - || || 10 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129727 - || || 11 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129728 - || || 16 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129729 - || || 21 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129730 - || || 18 de novembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 129731 - || || 18 de novembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129732 - || || 23 de novembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129733 - || || 15 de desembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 129734 - || || 12 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129735 - || 1998 YU || 16 de desembre, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 129736 - || || 26 de desembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129737 - || || 9 de gener, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 129738 - || 1999 BT || 16 de gener, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 129739 - || || 12 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129740 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129741 - || || 10 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129742 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129743 - || || 15 de febrer, 1999 || Monte Agliale || S. Donati
|-
| 129744 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129745 - || || 12 de febrer, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129746 - || || 10 de febrer, 1999 || Mauna Kea || J. X. Luu, C. A. Trujillo, D. C. Jewitt
|-
| 129747 - || || 7 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129748 - || || 8 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129749 - || || 9 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129750 - || || 12 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129751 - || || 8 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129752 - || || 9 de febrer, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129753 - || || 21 de febrer, 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 129754 - || 1999 EE || 9 de març, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 129755 - || || 14 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129756 - || || 9 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129757 - || || 16 de març, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129758 - || || 20 de març, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129759 - || || 22 de març, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129760 - || || 5 d'abril, 1999 || Mallorca || Mallorca
|-
| 129761 - || || 14 d'abril, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 129762 - || || 11 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129763 - || || 11 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129764 - || || 6 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129765 - || || 7 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129766 - || || 12 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129767 - || || 11 d'abril, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129768 - || || 15 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129769 - || 1999 HN || 17 d'abril, 1999 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 129770 - || 1999 HV || 18 d'abril, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 129771 - || || 17 d'abril, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129772 - || || 17 d'abril, 1999 || Kitt Peak || Kitt Peak
|-
| 129773 - || || 8 de maig, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 129774 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129775 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129776 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129777 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129778 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129779 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129780 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129781 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129782 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129783 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129784 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129785 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129786 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129787 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129788 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129789 - || || 10 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129790 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129791 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129792 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129793 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129794 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129795 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129796 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129797 - || || 14 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129798 - || || 12 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129799 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 129800 - || || 13 de maig, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
9